Rio Salgadinho - um rio que banha o Ceará.
Rio Salgadinho - um rio que banha a Paraíba.
Rio Salgadinho - um rio que banha a cidade de Maceió, capital de Alagoas

Desambiguação